Le canal 5 en France désigne le cinquième canal attribué à une chaîne de télévision diffusant sur le territoire français. Il est créé en 1986 avec le lancement de La Cinq.

Le canal 5 actuel en France est, depuis 2002, France 5.

Historique

La Cinq (1986-1992) 

La Cinq est la première chaîne de télévision généraliste nationale commerciale privée et gratuite française diffusée du  au .

Arte (1992-2011) 

Arte est une chaîne de télévision culturelle française de service public diffusée en soirée sur le cinquième réseau analogique hertzien à partir du  de  à . Cette situation durera jusqu'à la fin de l'analogique, le .

Télé emploi (1994) 

Télé emploi est une chaîne de télévision événementielle française de service public diffusée en journée sur le cinquième réseau analogique hertzien du  à  jusqu'à la fin de sa mission le  à .

La Cinquième (1994-2002)

La Cinquième est une chaîne de télévision semi-généraliste française de service public diffusée depuis le  et devient France 5 le . La chaîne était diffusée sur le réseau hertzien de 6 h à 19 h puis de 3h à 19h à partir de 1999. sur les autres réseaux (satellite, câble), la chaîne diffuse l'ensemble de ses programmes.

France 5 (depuis 2002)

France 5 est une chaîne de télévision généraliste française de service public, qui succède à La Cinquième le  et fait partie du groupe France Télévisions. Sa couleur d'identification au sein du groupe de télévision public est le vert et se retrouve sur tout son habillage d'antenne. Les programmes sont axés sur l'éducation, le savoir et la connaissance. Elle est disponible sur la TNT, le câble, le satellite, la télévision par xDSL et Internet. Dans la continuité de la Cinquième, la chaîne était diffusée sur le réseau hertzien de 3 h à 19 h. Cette situation perdure jusqu'en 2011. Dès la création de la TNT (en 2005), France 5 est diffusée sur son canal 24/24h.

Articles connexes 
 Canal 1 en France
 Canal 2 en France
 Canal 3 en France
 Canal 4 en France
 Canal 17 en France
 Liste des chaînes de télévision en France

France
Numération en France